F22 eller F 22 eller F-22 kan syfta på:

 F 22 Kongo – ett svenskt flygförband under FN-befäl som verkade åren 1961–1963
 Lockheed Martin F-22 Raptor – ett amerikanskt jaktflygplan.